Matematička konstanta je veličina, najčešće realni broj ili kompleksni broj, koja se pojavljuje u matematičkim formulama kao omjer među veličinama. Uobičajeno je da se cijeli brojevi ne razmatraju kao posebne matematičke konstante već su to skoro uvijek transcendentni brojevi koji se ne mogu predstaviti u nekom zatvorenom obliku, kao polinomi racionalnih brojeva.

Matematičke konstante 
Oznake:
 I - iracionalan broj, A - algebarski broj, T - transcedentan broj, ? - nepoznata
 Gen - općenito, NuT - Teorija brojeva, ChT - Teorija kaosa, Com - Kombinatorika, Inf - Teorija informacija, Ana - Matematička analiza

Vanjske poveznice 
  

Konstanta